Agudo se poate referi la:
Agudo (Ciudad Real), un oraș din Spania, situat în provincia Ciudad Real din comunitatea autonomă Castilia-La Mancha.
Agudo (Rio Grande do Sul), un oraș în Rio Grande do Sul (RS), Brazilia.